Momme ist
 eine japanische Gewichtseinheit, siehe Shakkanhō#Gewicht
 eine altasiatische Gewichtseinheit für Seide, siehe Momme (Einheit)
 eine alte japanische Silbermünze
 ein friesischer Vorname, siehe Momme (Vorname)